Spearfish (en , marlin) peut faire référence à :
 Spearfish, ville située dans le comté de Lawrence, dans l'ouest du Dakota du Sud, aux États-Unis ;
 , formation géologique
 Rémora des espadons (en ) ;
 Torpille Spearfish ou simplement Spearfish, un type de torpille construit par GEC-Marconi ;
 Fairey Spearfish, un prototype de bombardier en piqué construit par Fairey Aviation Company.

Sous-marins 
 , sous-marin de la  de la Royal Navy britannique ;
 , sous-marin de la  de l'US Navy américaine.